Гугушвили () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Гугушвили, Виссарион Паатович (род. 1945) — грузинский политический деятель, премьер-министр (1991—1992)
 Гугушвили, Гия (род. 1952) — грузинский художник, ректор Тбилисской академии художеств.
 Гугушвили, Паата Виссарионович — академик АН ГрузССР